El término Benció puede referirse a dos nobles bellónidas:

 Benció I de Carcasona, hijo de Oliba II y conde de Carcasona.
 Benció I de Ampurias, hijo de Suñer II y conde de Ampurias y Rosellón.